Dúrcal steht für

 Dúrcal (Granada), spanische Gemeinde

Dúrcal ist der Familienname folgender Personen:

 Rocío Dúrcal (1944–2006), spanische Schauspielerin
 Shaila Dúrcal (* 1979), spanische Schauspielerin und Sängerin